Baronia (domini), territori per on s'estenien els dominis d'un baró
 Baronia (Sardenya), regió històrica de Sardenya nord-oriental, dins la província de Nuoro
 La Baronia de Rialb, municipi prepirinenc al nord-est de la comarca de la Noguera 
 La Baronia de Sant Oïsme, nucli de població del municipi noguerenc de Camarasa
 Mancomunitat de municipis de la Baronia, mancomunitat de municipis de la comarca del Camp de Morvedre (País Valencià) 
 Baronia, gènere amb una única espècie, vegeu Baronia brevicornis